Metgod is een Nederlandse achternaam en kan verwijzen naar:

Broers Metgod:
John Metgod (1958), een Nederlands voetbaltrainer en voormalig profvoetballer (verdediger)
Edward Metgod (1959), een Nederlands voetbaltrainer en voormalig profvoetballer (doelman)
Mark Metgod, een Nederlands professioneel golfer